Versonnex se poate referi la:

 Versonnex, Ain
 Versonnex, Haute-Savoie